Dolní Suchá  ist der Name folgender Orte in Tschechien:

Dolní Suchá (Hrádek nad Nisou), Ortsteil von Hrádek nad Nisou, Okres Liberec
Dolní Suchá (Havířov), Ortsteil von Havířov, Okres Karviná